Литава може бити:

 Литава (Крупина), насељено место у округу Крупина, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Литава (притока Крупињице), река у Словачкој Републици, притока реке Крупињице
 Литава (притока Свратке), река у Чешкој Републици, притока реке Свратке